Klaproth är ett tyskt efternamn som kan syfta på följande personer och företeeleser:

 Martin Heinrich Klaproth, tysk kemist
 Julius Klaproth, tysk orientalist
 Klaproth, en månkrater

Tyska efternamn